Die Sea Ghost ist ein Flugzeugprojekt des amerikanischen Flugzeugherstellers Lockheed Martin. Mit diesem Modell will der Hersteller beim UCLASS-Programm der US Navy antreten. Bei der Entwicklung des neuen Musters sollen Erfahrungen aus den F-35- und RQ-170-Programmen einfließen. Wesentliche Fähigkeiten der Sea Ghost sollen ISR-Missionen und Präzisionsangriffe sein. Aufgrund der geforderten Stealtheigenschaften wird derzeit ein Nurflüglerkonzept verfolgt.

Einzelnachweise 

Unbemanntes Fluggerät (Vereinigte Staaten)
United States Navy
Lockheed Martin
Militärischer Flugzeugtyp
Nurflügel
Flugzeugprojekt